SMC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 197 амінокислот, а молекулярна маса — 135 656.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, конденсація ДНК, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки